Sabanalarga (Antioquia)
 Sabanalarga (Atlántico)
 Sabanalarga (Casanare)